Па́дозеро — топоним в Карелии:

 в Пряжинском районе
 Падозеро (деревня) — деревня.
 Падозеро (станция) — населённый пункт и железнодорожная станция.
 Верхнее Падозеро и Нижнее Падозеро — озёра.

 в Прионежском районе
 Падозеро (озеро) — озеро на границе Прионежского и Кондопожского районов.